exarchaat (Byzantijnse Rijk), een bestuurlijk gebied in het Byzantijnse Rijk
 exarchaat Ravenna
 exarchaat Afrika
 Exarchaat van Carthago
 exarchaat (kerk), een jurisdictie binnen diverse oosterse kerken